Европейская лига 1995 — тридцать восьмой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 42 команды. Финал прошел в Сарагосе 13 апреля, титул сильнейшего после пятнадцатилетнего перерыва вернул себе  Реал.

Квалификация

1/16 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Четвертьфинал

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1994 год в баскетболе
1995 год в баскетболе